Dihidroksicinaminska kiselina se može odnositi na nekoliko molekula sa molekulskom formulom C9H8O4 uključujući:
 Kafeinska kiselina (3,4-dihidroksicinaminska kiselina), hidroksicinaminska kiselina
 Umbelinska kiselina (2,4-dihidroksicinaminska kiselina), hidroksicinaminska kiselina
 2,3-Dihidroksicinaminska kiselina, hidroksicinaminska kiselina
 2,5-Dihidroksicinaminska kiselina, hidroksicinaminska kiselina
 3,5-Dihidroksicinaminska kiselina, hidroksicinaminska kiselina